Als Informationsrecht werden bezeichnet:
 das Grundrecht, sich informieren zu können bzw. das Recht, Auskunft über bestimmte Vorgänge von öffentlichen Stellen verlangen zu können, siehe Informationsfreiheit bzw. Rezipientenfreiheit
 allgemein das Recht, Einblick in Unterlagen (Akteneinsicht) oder Auskünfte von einer öffentlichen Stelle oder von einem anderen verlangen zu können, insbesondere in einem Verwaltungsverfahren oder in einem Prozess
 das Recht von Journalisten auf Auskunft gegenüber Behörden nach dem Presserecht 
 das Recht einer Behörde auf Auskunft gegenüber dem Bürger, beispielsweise im Steuerverfahren oder im Umweltrecht
 im Arbeitsrecht das Informationsrecht des Betriebsrats auf Unterrichtung durch den Arbeitgeber 
 eine andere Bezeichnung für das Rechtsgebiet des IT-Rechts, dem Recht der Informationstechnologien